Die Primeira Divisão 1970/71 war die 37. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 13. September 1970 und endete am 2. Mai 1971.

Benfica Lissabon wurde zum 18. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stieg nur eine Mannschaft ab, da die Liga für die folgende Saison auf 16 Vereine aufgestockt wurde.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1970-71 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1970/71